Ки́ровский заво́д — многозначный термин.

Так называются предприятия, либо непосредственно названные в честь С. М. Кирова, либо расположенные в городах Киров и Кировск.

Предприятия 
 в Кирове Смоленской, а затем Калужской области:
 Кировский завод артиллерийских снарядов;
 ОАО «Кировский завод» — завод по производству санитарно-технического оборудования;
 Кировский завод строительного фаянса;
 в Кирове Кировской области:
 Кировский биохимический завод;
 Кировский завод котельного оборудования;
 Кировский завод «Красный инструментальщик» — завод по производству измерительного оборудования;
 Кировский завод «Маяк» — машиностроительное предприятие;
 Кировский завод искусственной кожи;
 Кировский завод по обработке цветных металлов;
 Кировский завод почвообрабатывающих машин;
 Кировский завод приводных цепей;
 Кировский завод сельскохозяйственного машиностроения;
 Кировский завод строительного фарфора;
 Кировский консервный завод;
 Кировский машиностроительный завод;
 Кировский станкостроительный завод;
 Кировский электромеханический завод;
 в Макеевке Донецкой области:
 Макеевский Кировский завод;
 в Санкт-Петербурге:
 Ленинградский Кировский завод — первый и самый известный из кировских заводов, ныне машиностроительная и металлургическая компания;
 в Челябинске:
 Челябинский Кировский завод;

Станция метро 
 Кировский завод — станция Петербургского метрополитена.

Футбольный клуб 
 Кировский завод (футбольный клуб, Ленинград)